

Ульянково — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Ульянково — присілок, Митищинський міський округ, Московська область